A+ (programmeertaal), een programmeertaal
 A+ (rapper), een Amerikaans rapper
 A+ (tijdschrift), een tweetalig Belgisch architectuurtijdschrift
 A+, een hoog schoolcijfer in landen met een lettersysteem
 A+, een bloedtype